Lipa može značiti:

 Lipa (novac), Hrvatska novčana jedinica
 Lipa (biljni rod)

Naselja:
 Hrvatska:
 Lipa (Generalski Stol)
 Lipa (Matulji), selo na Ćićariji, u općini Matulji
 Lipe (Gospić)

BiH:
 Lipa (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać
 Lipa (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo
 Lipa (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Lipa (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad

Crna Gora:
 Lipa (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje

Makedonija:
 Lipa (Negotino, Makedonija), naselje u općini Negotino

Slovenija:
 Lipa (Zreče, Slovenija), naselje u općini Zreče